Locatelli steht für:
 Locatelli (Adelsgeschlecht)
 Rifugio Locatelli alle Tre Cime di Lavaredo, siehe Dreizinnenhütte
 (10874) Locatelli, Asteroid
 Locatelli Gru Fuoristrada, italienischer Baumaschinenhersteller

Personen:
 Achille Locatelli (1856–1935), italienischer Kardinal
 Aldo Locatelli (1915–1962), italienisch-brasilianischer Maler

 Antonio Locatelli (1895–1936), italienischer Militärpilot, Politiker und Journalist
 Cécile Locatelli (* 1970), französische Fußballspielerin und -trainerin
 Dominique Locatelli (* 1961), französischer Skilangläufer
 Francesco Maria Locatelli (1727–1811), italienischer Kardinal
 Francesco Locatelli (1920–1978), italienischer Radrennfahrer
 Franco Locatelli (* 1960), italienischer Pädiater, Hämatologe und Onkologe
 Giancarlo Locatelli (* 1961), italienischer Jazzmusiker
 Giovanni Locatelli (1931–2004), italienischer Geistlicher der Katholischen Kirche, Bischof von Vigevano
 Giovanni Battista Locatelli (1713–um 1770), italienischer Opernregisseur
 Giuseppe Locatelli (1751–1828), italienischer Maler und Architekt
 Joseph von Locatelli (~1630–~1700), Erfinder eines Säpfluges
 Marc Locatelli (* 1954), Schweizer Illustrator, Cartoonist, Grafiker und Schauspieler sowie ehemaliger Radrennfahrer und Radtrainer
 Manuel Locatelli (* 1998), italienischer Fußballspieler
 Paolo Locatelli (* 1989), italienischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Paul Locatelli (1938–2010), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Universitätspräsident
 Pia Elda Locatelli (* 1949), italienische Politikerin (SDI)
 Pietro Locatelli (1695–1764), italienischer Komponist und Violinist
 Pietro Locatelli (Maler) (um 1634–1710), italienischer Maler
 Roberto Locatelli (* 1974), italienischer Motorradrennfahrer
 Stefano Locatelli (* 1989), italienischer Straßenradrennfahrer
 Tomas Locatelli (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Ugo Locatelli (1916–1993), italienischer Fußballspieler